Tagma (del griego τάγμα "algo que ha sido ordenado o dispuesto"; plural tagmata) puede referirse a:

 Tagma (biología), agrupación de segmentos, por lo general, en la anatomía de artrópodos; o
 Tagma (milicia), subdivisión del ejército bizantino.